Le qualificazioni del singolare  del Rakuten Japan Open Tennis Championships 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  Ryan Sweeting (primo turno)
  Lu Yen-Hsun (ultimo turno)
  Karol Beck (primo turno)
  Ryan Harrison (qualificato)

 Michael Berrer (ultimo turno)
 Dudi Sela (qualificato)
 Rainer Schüttler (ultimo turno)
 Matthew Ebden (qualificato)

Qualificati

  Dudi Sela
  Matthew Ebden

  Marco Chiudinelli
  Ryan Harrison

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Japan Open Tennis Championships 2011
ATP World Tour 2011